

Araldica
Punta – termine utilizzato in araldica

Danza
Punta – ballo latinoamericano

Geografia
Punta – sporgenza della costa che si protende nel mare
Punta – sinonimo di vetta

Altro 
 Punta – elemento delle armi bianche
 Punta – sinonimo di attaccante nel calcio
Punta – parte del trapano